Il doppio del torneo di tennis Montauban Challenger 1996, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Gilles Bastie e Claude N'goran che hanno battuto in finale Clinton Ferreira e Andrei Pavel 6-4, 1-6, 7-6.

Teste di serie 

 Lionnel Barthez /  Rodolphe Gilbert (primo turno)
Assente

 Clinton Ferreira /  Andrei Pavel (finale)
 Gilles Bastie /  Claude N'goran (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Montauban Challenger 1996